Garriguella kan syfta på:

Spanien 

 Garriguella (kommun), Katalonien, Província de Girona, 
 Garriguella (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona,